Razzia az Aranysasban Hunyady Sándor elbeszélése
 Razzia az Aranysasban 1991-es televíziós film